Restaurateur (gastronomie) : personne qui tient un restaurant.

 Restaurateur d'art : personne qui fait de la restauration d'objets ou de bâtiments.